Посад — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, входит в состав  Савинского сельского поселения.

География 
Посад расположен на правобережье реки Вишера, на расстоянии 20 км по автодороге от деревни Новоселицы.

История 
Посад упоминается, как Подмонастырская слободка (относительно Ионо-Отенского монастыря) в составе Пречистенского Мытенского погоста в "Исповедных росписях церквей Новгородского и Крестецкого уездов за 1796 г." 

По состоянию на 1847 год, в деревне насчитывалось 37 дворов (карта Безкорниловича М. О). 

До упразднения Новгородской губернии Посад относился к Папоротско-Островской волости Крестецкого уезда. 

До весны 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённого Новоселицкого сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В 4 км на северо-запад от деревни расположено урочище Оттенское, там существовал Ионо-Отенский монастырь, а ещё раньше Харитонова Отня пустошь, упоминается с 1420 года. Во время Великой Отечественной войны монастырские постройки занимала Голубая испанская дивизия, для того чтобы выбить испанцев, было решено уничтожить монастырь «Катюшами». Оставшиеся руины причислены к объектам, представляющим историческую и художественную ценность.

Транспорт 
Через деревню проходит автомобильная дорога от федеральной автомобильной дороги «Россия»  () до дороги  (Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи). Ближайшая железнодорожная станция расположена на главном ходу Октябрьской железной дороги — в городе Малая Вишера, в 40 км по автомобильной дороге, а также станция Новгород-на-Волхове в Великом Новгороде.

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района